Leer är en ort i Sydsudan.   Den ligger i delstaten Unity, i den centrala delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Juba. Leer ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Leer är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Leer. Runt Leer är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

I omgivningarna runt Leer växer huvudsakligen savannskog.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Unity, Sydsudan